Валенти́н Андре́евич Ве́ников (1912, Нижний Новгород — 1988, Москва) — советский учёный, инженер-электротехник. Доктор технических наук (1952). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Почётный доктор Дрезденского университета.

Биография 
Родился 6 апреля 1912 года в Нижнем Новгороде в семье инженера.

Окончил Московский энергетический институт (1936). С 1937 года работал инженером в Энергетическом институте АН СССР им. Г. М. Кржижановского под руководством профессора П. С. Жданова. В 1941 году защитил кандидатскую диссертацию на основе исследований в области физического моделирования электроэнергетических систем.

С 1941 года на научно-преподавательской работе в МЭИ: ассистент, доцент, профессор, декан электроэнергетического факультета, заместитель директора по научной работе. С 1955 по 1988гг В.А. Веников возглавлял кафедру электрических систем. В годы Великой Отечественной войны В. А. Веников, военный инженер 2-го ранга, занимался усовершенствованием бортовых электрических систем боевых самолетов.

В 1952 году защитил докторскую диссертацию. С 1955 года заведовал кафедрой электрических систем.

Автор научных работ по моделированию мощных энергетических систем, линий сверхдальних электропередач, устойчивости электроэнергетических систем, методам их автоматического регулирования и управления. Под руководством В. А. Веникова
подготовили и защитили докторские и кандидатские диссертации около 150 специалистов СССР и 19 других стран.

Валентин Андреевич Веников имел около 40 авторских свидетельств на изобретения, является автором около 400 научных трудов,
включая 50 книг и брошюр. В разное время работал в редколлегиях журналов «Известия вузов. Энергетика», «Электричество»,в редакционных советах издательств «Мир» и «Высшая школа».

Умер 17 мая 1988 года в Москве.

Награды и звания 
 Ленинская премия (1958) — за комплекс проведенных теоретических и экспериментальных работ, связанных с созданием в СССР дальней линии передачи напряжением 400 кВ Куйбышев — Москва и других уникальных линий, за изучение работы электроэнергетических систем при переходных процессах, их управлением и регулированием. 
 Государственная премия СССР (1981) — за учебник «Переходные электромеханические процессы в электрических системах». 
 Премия имени П. Н. Яблочкова АН СССР (1950) — за книгу «Применение теории подобия и моделирования в электротехнике» (1949). 
 Награждён орденом Ленина, орденом Дружбы народов, тремя орденами «Знак Почёта», шестью медалями.
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Почётный доктор Дрезденского университета.

Библиография 
 Применение вычислительных машин в энергетике. М. Энергия. 1968.
 Электрические системы. Учебное пособие в 7 томах. М. Высшая школа. 1975.
 Применение теории подобия и физического моделирования в электротехнике. М.-Л. Госэнергоиздат. 1949.
 Переходные электромеханические процессы в электрических системах. - М.: Мор 1988. - 502 с. - ISBN 5-03-000084-4
 Кибернетические модели электрических систем. - Москва, 1982.
 Дальние электропередачи: Спец. вопросы. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960. - 312 с.
 Электромеханические переходные процессы в электрических системах. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1958. - 488 с.

Ссылки 
 Веников Валентин Андреевич - заведующий кафедрой ЭЭС с 1954 по 1988 г.
 Веников Валентин Андреевич (1912—1988)
 Веников Валентин Андреевич
 100 лет известному учёному-электроэнергетику

Примечания 

Выпускники МЭИ
Преподаватели МЭИ
Лауреаты премии имени П. Н. Яблочкова АН СССР